Rosenblat ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Rosenblat (1902–1984), argentinischer und venezolanischer Romanist und Hispanist
 Herman Rosenblat (1929–2015), polnisch-US-amerikanischer Schriftsteller und Holocaustüberlebender

Siehe auch:
 Rosenblatt